Scharbock ist

 eine alte Bezeichnung der Vitaminmangelkrankheit Skorbut
 ein Pseudonym des Dichters Werner Riegel (1925–1956)
 das Scharbockskraut (Ranunculus ficaria, auch kurz Scharbock)